Хо́ппер (space hopper, skippyball, kangaroo ball, bouncer, hoppity hop, hop ball) — резиновый мяч с ручками, которые позволяют сидеть на нём и не падать. Благодаря эластичным свойствам хоппера на нём можно прыгать.

История 
Изобретателем хоппера считается Aquilino Cosani, сотрудник итальянской компании Ledragomma, производившей резиновые шары. Акилино решил, что у обычных резиновых мячей есть большой недостаток — на них неудобно держаться. Для того, чтобы решить эту проблему, он приделал к шару рожки (ручки). Это позволило «всадникам» устойчиво чувствовать себя на оседланной «голове».  Изобретение было запатентовано (в 1968 году в Италии и в 1971 в США) и получило название PON-PON.

В 1969 году хоппер становится модным. В США хоппер появился под названием Hoppity Hop. Именно в США для большего эффекта было придумано наносить на хоппер изображения лиц. Изготавливаемые из каучука мячи имели изображения Микки Мауса и Дональда Дака.

До 90-х годов хопперы были популярны в Англии и Великобритании. На хопперах проводились вечеринки (изготовленные из флуоресцентных материалов хопперы с сюрреалистичными физиономиями были ключевыми объектами Birmingham Psychedelic trance parties). Однако потом про хопперы на некоторое время забыли.

В 2000-х организовывались конкурсы и соревнования по прыжкам на хопперах (как локальные, в формате home-fun, так и глобальные — был организован конкурс-соревнование Netherlands Mega Skippyballs, своеобразные Олимпийские игры на хопперах). Хоппер часто встречался на фестивале Гластонбери.

В культуре 
 Mr. Hoppy из Monkey Dust
 В Nintendo WII в игре Guiness World records — игроки соревнуются в хоппер-запрыге.
 На розовом хоппере по Готэм-Сити передвигается Киска — Летучая Мышь.

Ссылки 

 Сайт, посвящённый хопперам

Мячи